Кубок Шпенглера 2008 — 82-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 2008 року. Переможцем стала, вдруге в своїй історії (перший раз у 1983), російська команда «Динамо» (Москва).

Календар

Таблиця

Фінал

Найкращі бомбардири за системою гол+пас

Команда усіх зірок 
 Воротар: Лукаш Менсатор (ХК «Карлови Вари»)
 Захисники: Геннадій Разін («Динамо») — Олексій Житник («Динамо»)
 Нападники: Дмитро Афанасєнков («Динамо») — Серж Обен (Канада) — Андрес Амбюхл («Давос»)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

2008
2008 у хокеї з шайбою
Грудень 2008
2008 у швейцарському спорті